De 28e wereldkampioenschappen schaatsen sprint werden in 1997 op 1 en 2 februari gehouden op de ijsbaan Vikingskipet in Hamar.

Klassement mannen

Klassement vrouwen

Langebaanschaatsen in 1997
Schaatsen in Noorwegen
 1997
Sport in Hamar
Schaatsen sprint 1997